Ви́ктор Джо́зеф Га́рбер (, род. ) — канадский актёр и певец. Шестикратный номинант на премию «Эмми» и четырёхкратный номинант на премию «Тони».

Гарбер наиболее известен по ролям в фильмах «Неспящие в Сиэтле» (1993), «Титаник» (1997), «Блондинка в законе» (2001) и «Операция „Арго“» (2012), по роли Джека Бристоу в телесериале «Шпионка» (2001—2006), доктора Мартина Штайна во вселенной Стрелы (2015—2017), а также по ролям в музыкальном театре.

Жизнь и карьера 
Гарбер родился в 1949 году в канадском городе Лондон, Онтарио, в еврейской семье российского происхождения. Его родителями были Джозеф Гарбер (умер в 1995) и Хоуп Вульф Гарбер (1924—2005), актриса и певица. У него есть брат, Нейтан, и сестра, Алиса. В двенадцатилетнем возрасте Виктору был поставлен диагноз сахарный диабет 1-го типа. Его родители скончались из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера. В возрасте 16 лет Гарбер поступил в Торонтский университет. Также он пробовал себя в пении, а в 1967 году собрал собственную музыкальную фолк-группу The Sugar Shoppe.

Одной из первых его наиболее заметных работ в кино стала роль Грега в фильме 1993 года «Неспящие в Сиэтле». Также он снялся в фильме 1996 года «Клуб первых жён». Известной работой Гарбера стала роль судостроителя Томаса Эндрюса в «Титанике» Джеймса Кэмерона. В период с 2001 по 2006 год он снимался в телесериале «Шпионка» в роли Джека Бристоу, и за эту работу трижды был номинирован на премию «Эмми». Также Гарбер более 20 лет с успехом выступает на Бродвее, где сыграл в таких мюзиклах, как «Чёртовы янки», «Шум за сценой», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Хелло, Долли!» и других.

Личная жизнь 
Виктор Гарбер предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Он впервые публично упомянул о своей гомосексуальности в 2012 году, и в 2013 году заявил: «Я особо не говорю об этом, но все знают». С 2000 года он состоит в отношениях с художником и моделью Райнером Андрисеном. Они сочетались браком в октябре 2015 года.

Избранная фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Выпускники Торонтского университета
Иммигрировавшие в США из Канады
Фолк-музыканты Канады
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Лауреаты премии «Сатурн» лучшему телеактёру второго плана
Аллея славы Канады
Люди с сахарным диабетом 1 типа
Киноактёры США
Киноактёры Канады